Обсерватория Фабра () — астрономическая обсерватория, расположенная на северо-западе Барселоны, Каталония. Обсерватория располагается на высоте 415 метров над уровнем моря. Открытие обсерватории состоялось в 1904 году. Основателем и первым директором обсерватории на протяжении более тридцати лет был испанский астроном Хосе Комас-Сола. В настоящее время обсерватория входит в состав Королевской академии наук и искусств в Барселоне. Главная деятельность направлена на исследование астероидов и комет. В списке самых старых обсерваторий, действующих до настоящего времени, обсерватория Фабра занимает четвёртое место.

См. также 
Астрономические обсерватория

Ссылки 
 Обсерватория Фабра
 История обсерватории

Фабра
Здания и сооружения Барселоны
Здания и сооружения, построенные в 1904 году
1904 год в Испании